Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 4 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 13 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в прыжке в длину являлась Бриттни Риз из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 4 марта 2018 года. С первой попытки лидерство с прыжком на 6,89 м захватила Ивана Шпанович из Сербии. Её основная конкурентка, трёхкратная чемпионка мира в помещении Бриттни Риз сумела выйти вперёд в четвёртом прыжке, но Шпанович сразу же вернула лидерство обратно — 6,96 м, лучший результат сезона в мире. До конца соревнований изменений в тройке лидеров не произошло, и сербская легкоатлетка впервые завоевала титул зимней чемпионки мира. В 2014 году она была третьей, а в 2016-м — второй, уступив Бриттни Риз.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки